Friðriksson est un patronyme islandais dérivé du prénom Friðrik et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1956), homme politique islandais ;
 Bjarni Friðriksson (né en 1956), judoka islandais ;
 Elvar Már Friðriksson (né en 1994), joueur islandais de basket-ball ;
 Friðrik Friðriksson (né en 1964), footballeur (gardien de but) islandais ;
  (né en 1972), acteur islandais ;
 Friðrik Þór Friðriksson (né en 1953), réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma islandais ;
  (né en 1945), historien et écrivain islandais ;
 Halldór Kristján Friðriksson (1819-1902), professeur et homme politique islandais.

Notes et références 

de:Friðriksson
en:Friðriksson